

Patronyme 

 Alexandre Barrabé (1816-1897), notaire français, maire de Rouen de 1876 à 1881 ;
 Claude Barrabé (né en 1966), footballeur français ;
 Louis Barrabé (1895-1961), géologue, syndicaliste et militant communiste français.

 Rollande Barabé Cloutier (née vers 1938), enseignante, administratrice et femme politique québécoise.

Voir aussi 
 Bosseye-Barabé, commune située dans le département de Gorom-Gorom, dans la province d'Oudalan, région du Sahel, au Burkina Faso.